Ле́пихов — русская фамилия; имеет женскую форму Лепихова.

Известные носители фамилии 
 Лепихов, Иван Константинович (1917—2009) — полный кавалер ордена Славы
 Лепихов, Николай Иванович (1947 —2006) — приднестровский военный деятель, генерал-майор, один из организаторов Вооруженных Сил ПМР